Mostra material, part d'una substància o material que s'analitza.
 Mostra estadística, segment d'una població que no compren tots els seus components.
 Mostra de Venècia, festival de cinema que es desenvolupa anualment a Venècia.
 Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, festival de cinema que se celebra anualment a Lleida des de 1995.
 Mostra Internacional Folklòrica de Sóller, manifestació folklòrica internacional anual celebrada a Sóller des de 1980.
 Aplec internacional de la sardana i mostra de grups folklòrics, conjunt d'actuacions organitzades per Adifolk.
 Mostra de Vins i Caves de Catalunya, organitzada per l'INCAVI des de l'any 1980.
 Mostra Internacional de Cinema d'Animació o Animac, festival de cinema d'animació que se celebra a Lleida des de 1996.
 LOLA, mostra de teatre de petit format, festival de teatre que se celebra des de l'any 2003 a Esparreguera.
 Mostra (senyal), conjunt de valors extrets d'un senyal continu.
 Mostra (patró), dibuix que es repeteix en un teixit o a la natura.